Als Schmierblatt bezeichnet man:

 einen formlosen Notizzettel, siehe Schmierzettel
 im abwertenden Sinne Boulevardzeitungen, siehe Boulevardpresse